Lhistoire de la Macédoine, région du sud des Balkans (voir la terminologie de la Macédoine), peut désigner en français cinq espaces-temps différents :

 l'histoire du royaume antique de Macédoine ;
 l'histoire de la province romaine de Macédoine depuis l'an -148 ;
 l'histoire de la Macédoine byzantine ;
 l'histoire de la Macédoine bulgare médiévale ;
 l'histoire la Macédoine ottomane depuis 1388 et de la Résistance macédonienne depuis 1893 :
 lhistoire de la Macédoine du Nord (ancienne république yougoslave de Macédoine, voir débat autour du nom de la Macédoine), fondée en 1945 comme partie de la Yougoslavie, devenue un État indépendant depuis 1991 (ce dernier article résume l'ensemble).